Bursió (en llatí Bursio) va ser un cognom utilitzat per la gens Júlia que només es coneix per algunes monedes.

Hi ha un gran nombre d'aquestes monedes. El model general porta el nom del personatge (per exemple L. Iulius Bursio) amb la Victòria en un carruatge de quatre cavalls. A la part de darrere un cap amb ales i un trident que ha donat lloc a moltes discussions i podria representar l'oceà.

Referències 

Cognoms romans